Ма́рко Паска́ле (; ) — итальянский кёрлингист.

В составе мужской сборной Италии участник  и . В составе смешанной парной сборной Италии участник чемпионатов мира  и . Двукратный .

Достижения 
 : бронза (2015).
 : серебро (2017).
 : золото (2010, 2016), серебро (2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу